Сэ́дзьва (Созьва, Созва) — река в Республике Коми, правый приток реки Печоры. Длина — 215 км. Площадь водосборного бассейна — 2430 км².

Этимология 
На коми языке река именуется Сӧдзва, что значит «чистая река, вода», где сӧдз «чистый», «прозрачный», ва «вода», «река».

География 
Берёт начало на восточной оконечности возвышенности Синдзебмусюр и некоторое время течёт в северном направлении по ненаселённой таёжной местности. Достигнув Северного полярного круга, резко поворачивает на запад и в дальнейшем течёт почти параллельно ему, несколько раз пересекая. В этом месте русло реки пролегает через сильно заболоченную лесотундру.

Устье Сэдзьвы находится в 267 км от устья Печоры по правому берегу.

Единственный крупный приток — Чёрный Ручей (левый, 76 км).

Притоки 
 64 км: река Чёрный
 68 км: река Чёрный Ручей
 74 км: река Пальник-Шор
 82 км: река без названия
 93 км: река Ошкашор
 106 км: река Винтик-Шор
 127 км: река Ангуран
 149 км: река Чорова Виска
 152 км: река Ваглейская Виска
 176 км: река без названия
 182 км: река без названия
 183 км: река Чёрная
 194 км: река Омравож

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000081601.

Примечания 

Притоки Печоры
Реки Усть-Цилемского района
Реки городского округа Усинск